Il singolare del torneo di tennis Austrian Open 2004, facente parte dell'ATP Tour 2004, ha avuto come vincitore Nicolás Massú che ha battuto in finale Gastón Gaudio 7-63, 6-4.

Teste di serie 

 Rainer Schüttler (semifinali)
 Gastón Gaudio (finale)
 Nicolás Massú (campione)
 Feliciano López (quarti di finale)
 Nicolás Massú (quarti di finale)
 Florian Mayer (quarti di finale)
 Luis Horna (quarti di finale)
 Gastón Gaudio (semifinali)

 Irakli Labadze (secondo turno)
 David Ferrer (secondo turno)
 Albert Costa (terzo turno)
 Jürgen Melzer (secondo turno)
 David Sánchez (terzo turno)
 Nikolaj Davydenko (terzo turno)
 Tomáš Berdych (terzo turno)
 Albert Montañés (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Austrian Open 2004